Raymond F. Almirall, (Nueva York, 1869-Nueva York, 1939) fue un arquitecto estadounidense del estilo Bellas Artes activo en la ciudad de Nueva York.

Trayectoria 
Estudió arquitectura en la Universidad Cornell y en la Escuela de Bellas Artes de París. En 1896 fundó el estudio de arquitectura Ingle & Almiralljunto a John W. Ingle. La firma duró hasta finales de 1900, cuando Almirall abrió una oficina independiente.  

A mediados de la adolescencia, Almirall nombró a Philip Alain Cusachs miembro de su nueva firma, Almirall & Cusachs, que duró hasta la década de 1920. Fue un arquitecto muy creativo para su época y su trabajo incorporó las últimas técnicas arquitectónicas incluyendo acero estructural, cemento armado y hormigón armado.  

En 1909, Almirall diseñó lo que podría haber sido su obra maestra, la Biblioteca Central de Brooklyn de estilo clásico Beaux-Arts, que se esperaba que fuera un ejemplo importante del estilo arquitectónico City Beautiful en esa ciudad. Pero el dinero escaseaba y la construcción no comenzó durante varios años. Poco después, el dinero se agotó y solo se construyó el muro del ala oeste. En 1937, se renovó el proyecto y se contrató a la firma neoyorquina de Githens & Keally para rediseñar el edificio en estilo clásico moderno. El esquema original de Almirall se abandonó en favor del nuevo y la biblioteca rediseñada se completó en 1941. 

También diseñó varias iglesias grandes para la Diócesis de Brooklyn. Una de ellas, la Capilla Mortuoria en el Cementerio Calvary, Long Island City, Nueva York, fue descrita en el momento de su construcción como "la Capilla Mortuoria más notable de América". 

Fue uno de los pocos arquitectos estadounidenses de su época que diseñó una catedral en un país extranjero. Su catedral de la Santísima Trinidad de estilo bizantino en Kingston, Jamaica, que contiene una "fachada amplia y claramente articulada" y una gran cúpula de hormigón. En su libro Hagia Sophia, 1850-1950: Holy Wisdom Modern Monument , el autor Robert S. Nelson compara la Catedral con Hagia Sophia. 
Almirall también diseñó la mayoría de los edificios para el Seaview Hospital en Staten Island, Nueva York, que en el momento de su construcción era el hospital de tuberculosis más grande del mundo donde se iban a crear muchos de los tratamientos exitosos para esta enfermedad. Hoy este hospital es una ruina espectacular.

Véase también

Referencias 

 

Alumnado de la Universidad Cornell
Arquitectos de Estados Unidos
Alumnado de la École nationale supérieure des beaux-arts